Le FIRA European Sevens 2008 est la septième édition de la plus importante compétition européenne de rugby à sept. Elle se déroule du 10 mai au  et est organisée par la FIRA-AER. La finale voit la victoire du Portugal 29 à 12 sur le pays de Galles. L'Angleterre, la France et l'Écosse qui étaient déjà qualifiés pour la coupe du monde n'y ont pas participé.

Première étape 
La première épreuve se déroule à Odense au Danemark du 10 au . Elle est remportée par le Pays de Galles.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Deuxième étape 
La deuxième épreuve se déroule à Sopot en Pologne du 24 au . Elle est remportée par l'Irlande.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Troisième étape 
La troisième épreuve se déroule à Zagreb en Croatie du  au . Elle est remportée par l'Italie.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Quatrième étape 
La quatrième épreuve se déroule à Tbilissi en Géorgie du  au . Elle est remportée par le Pays de Galles.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Cinquième étape 
La Cinquième épreuve se déroule à Ostrava en République tchèque du  au . Elle est remportée par le Portugal.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Sixième étape 
La sixième épreuve se déroule à Corfou en Grèce du  au . Elle est remportée par l'Espagne.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Septième étape 
La septième épreuve se déroule à Moscou en Russie du  au . Elle est remportée par le Portugal.

Tour préliminaire 
Poule A

|}

Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Bilan des étapes

Lauréats 
 Première étape: 
 Deuxième étape: 
 Troisième étape: 
 Quatrième étape: 
 Cinquième étape: 
 Sixième étape: 
 Septième étape:

Classement  2008 
Les douze premiers se qualifient pour la phase finale à Hanovre.

Phase finale 
La phase finale se déroule à Hanovre en Allemagne du 12 au .

Tour préliminaire 
Poule A

|}
Poule B

|}

Tableau final 
Cup

Plate

Bowl

Statistiques 
 Meilleur marqueur d'essai :  Oleh Kvasnytsya (7 essais).
 Meilleur marqueur :  Pedro Leal (74 points).

Liens externes 
 Site officiel de la FIRA
 Palmarès européen

2008
Rugby à sept en 2008